Alliance évangélique peut faire référence à:
 Alliance évangélique du Canada ;
 Alliance évangélique française ;
 Alliance évangélique mondiale.